

Geografia 
Italia
Bagnolo Cremasco – comune in provincia di Cremona
Bagnolo del Salento – comune in provincia di Lecce
Bagnolo di Po – comune in provincia di Rovigo
Bagnolo in Piano – comune in provincia di Reggio Emilia
Bagnolo Mella – comune in provincia di Brescia
Bagnolo Piemonte – comune in provincia di Cuneo
Bagnolo San Vito – comune in provincia di Mantova
Bagnolo – frazione di Amatrice in provincia di Rieti
Bagnolo – frazione di Forlì
Bagnolo – frazione di Impruneta nella città metropolitana di Firenze
Bagnolo – frazione di Montemurlo in provincia di Prato
Bagnolo – frazione di San Pietro di Feletto in provincia di Treviso
Bagnolo – frazione di Santa Fiora in provincia di Grosseto
Bagnolo – frazione di Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì-Cesena
Bagnolo – frazione di Tavazzano con Villavesco  in provincia di Lodi
Bagnolo di Sopra – frazione di Montemurlo in provincia di Prato
Sant'Andrea in Bagnolo – frazione di Cesena

Pagine correlate 
Bagnoli